NGC 6651 (другие обозначения — UGC 11236, MCG 12-17-22, ZWG 340.44, IRAS18250+7134, PGC 61836) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6651
Дракон (созвездие)